Contra может быть ссылкой на
  — латинская приставка противоположности или противонаправленности
  — латинское крылатое выражение «за и против»
 Contra (серия игр)
 Contra — первая компьютерная игра из этой серии
 Contra (альбом «Калинова моста»)

См. также 
 Контра